Rhopalomeris är ett släkte av mångfotingar. Rhopalomeris ingår i familjen klotdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotdubbelfotingar
Rhopalomeris